Název evropská kočka je nejednoznačný a má několik významů.
 Evropská krátkosrstá kočka – plemeno kočky domácí
 Kočka divoká evropská – poddruh kočky divoké obývající Evropu